Саратски район () е район, част от Одеска област, Украйна. Неговата площ е 1475 км2. Административен център е селище от градски тип – Сарата.

География 
Районът е разположен в историко–географската област Буджак, в южната част на Бесарабия. Състои се от 38 населени места: 1 селище от градски тип – Сарата; 37 села.

Население 
Населението на района според преброяването през 2001 г. е 49 907 души.

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници

Външни препратки